Джордж Лопес () — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, продюсер.

Биография 
Джордж Эдвард Лопес родился 23 апреля 1961 года в районе Мишн-Хиллз города Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Он окончил среднюю школу Сан-Фернандо в 1979 году и играл в бейсбольной команде. С 1993 по 2011 год был женат на Энн Серрано, с которой воспитывал дочь Майан (род. 1995).

Имеет множество номинаций на премии ALMA Awards (1999, 2002, 2006, 2011), BET Comedy Awards (2004), Image Awards (2004, 2005, 2006, 2007), Imagen Foundation Awards (2004, 2005, 2006, 2007, 2009), Kids' Choice Awards (2009), People’s Choice Awards (2011), «Золотая малина» (2011), Teen Choice Awards (2003, 2009, 2010, 2011), Walk of Fame (2006), Молодой актёр (2004).

С 2002 года периодически ведёт собственные комедийные телешоу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Актёры озвучивания США